Ducci ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Ducci (* 1969), deutscher Chemiedidaktiker und Hochschullehrer

Ducci steht für:
 Fondazione Ducci (Fondazione Francesco Paolo ed Annamaria Ducci), italienische Stiftung mit Sitz in Rom im Palazzo Cisterna

Siehe auch:
 Tucci